Soufrière – quarter di Saint Lucia
Soufrière – capoluogo della parrocchia di Saint Mark (Dominica)
Soufrière Hills – vulcano di Montserrat